El Manguito peut désigner :

Toponymes

El Manguito : localité de la paroisse civile d'El Pao de la municipalité de Francisco de Miranda dans l'État d'Anzoátegui ;
 El Manguito : localité de la paroisse civile de Guachara de la municipalité d'Achaguas dans l'État d'Apure ;
 El Manguito : localité de la paroisse civile de Santa Lucía de la municipalité de Paz Castillo dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme